Příjmení Schramm nese více různých osobností:
 Agneša Schrammová, rozená Osmitzová (* 1950) – slovenská historička umění, zejména šperku
 Augustin Schramm (1907–1948) – sudetský Němec, komunistický funkcionář a agent NKVD
 František Schramm (1910–2000) – slovenský dirigent a hudební skladatel českého původu
 Hilde Schramm (* 1936) – německá pedagožka, socioložka, publicistka a bývalá místopředsedkyně Berlínské poslanecké sněmovny
 Ladislav R. Schramm (1915–1984) – slovenský lékař, klavírista a hudební skladatel